

Cinema e televisione 
 Music – programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti
 Music – film del 2021 diretto da Sia

Musica 
 Music – casa discografica italiana attiva tra il 1946 e il 1958
 Music – album di Carole King del 1971
 Music – singolo di John Miles del 1976
 Music – singolo dei Witchfinder General del 1983
 Music – album di Michel Petrucciani del 1989
 Music – singolo di Mario Fargetta del 1992
 Music – album del gruppo 311 del 1993
 Music – album di Madonna del 2000
 Music – singolo di Madonna del 2000, contenuto nell'album omonimo
 Music – album di Erick Sermon del 2001
 Music – singolo di Gabry Ponte e Mario Fargetta del 2002
 Music – album di Mika Nakashima del 2005
 Music – album dei Girugämesh del 2008
 Music – album del violinista tedesco David Garrett del 2012
 Music - Songs from and Inspired by the Motion Picture – album in studio di Sia del 2021, colonna sonora dell'omonimo film

Editoria 
 Music – rivista italiana di approfondimento musicale edita tra il 1979 ed il 1993

Persone 
 Zoran Mušič – pittore e incisore sloveno
 Vedin Musić – calciatore bosniaco

Altro 
 MUSIC – MUltiple SIgnal Classification, tecnica per la stima di frequenza di un segnale

Pagine correlate 
 Musica